Aífe – personaggio della mitologia irlandese, sorella di Scáthach
 Aífe – protagonista del racconto mitologico irlandese Figli di Lir
 Aífe – variante del nome proprio di persona femminile Aoife